Женуйи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Грасе. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18100.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 190 км к югу от Парижа, в 80 км южнее Орлеана, в 45 км к западу от Буржа.

По территории коммуны протекают небольшие реки Пре, Молен и Перри.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 719 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 414 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 280 были экономически активными, 134 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 66,5 %). Из 280 активных работали 248 человек (133 мужчины и 115 женщин), безработных было 32 (11 мужчин и 21 женщина). Среди 134 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Мезонфор (XVI век). Исторический памятник с 1927 года
 Бывший монастырь Фонбланш ордена гранмонтесов (XII—XIII века). Исторический памятник с 1980 года
 Церковь Сен-Симфорьен (XII век). Исторический памятник с 1927 года
 Надгробный памятник (кенотаф) на могиле Габриеля де Ла-Шатра (XVII век). Исторический памятник с 1892 года
 5 витражей (1536 год). Высота — 170 см (4 витража) и 150 см (1 витраж), ширина — 100 см. Исторический памятник с 1892 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер